

Лейк-Сіті — місто, штат Арканзас
 Лейк-Сіті — місто, штат Колорадо
 Лейк-Сіті — місто, штат Флорида
 Лейк-Сіті — місто, штат Джорджія
 Лейк-Сіті — місто, штат Айова
 Лейк-Сіті — місто, штат Мічиган
 Лейк-Сіті — місто, штат Міннесота
 Лейк-Сіті — місто, штат Пенсільванія
 Лейк-Сіті — місто, штат Південна Кароліна
 Лейк-Сіті — місто, штат Південна Дакота
 Лейк-Сіті — місто, штат Техас
 Лейк-Сіті — переписна місцевість в окрузі Модок, штат Каліфорнія